Венне — прізвище

Відомі носії 
 Адріан ван де Венне (1589—1662) — голландський художник.
 Мішель Венне (1960 р.н.) — квебекський журналіст
 Стефан Венне (1941 р.н.) — французько-канадський композитор
 Ян ван де Венне (1590? — 1651) — фламандський художник

Прізвища